Vilhelm av Oranien kan syfta på:

Vilhelm I av Oranien, prins av Oranien och ståthållare i Nederländerna från 1572
Vilhelm II av Oranien, ståthållare i Nederländerna från 1647
Vilhelm III av Oranien, ståthållare i Nederländerna från 1672, kung av England och Skottland från 1689
Vilhelm IV av Oranien, arvståthållare i Nederländerna från 1747
Vilhelm V av Oranien, arvståthållare i Nederländerna från 1751
Vilhelm VI av Oranien, titulär arvståthållare i Nederländerna från 1806, kung från 1815
Wilhelm av Oranien-Nassau, arvprins i Nederländerna 1849-1879